Il gruppo della tulameenite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della tulameenite 
 Ferronickelplatinum
 Tetraauricupride
 Tetraferroplatinum
 Tulameenite

Note 

Tulameenite